Fire and Ice o Fire & Ice ("fuoco e ghiaccio" in lingua inglese) possono riferirsi a:

Letteratura 
 Fuoco contro ghiaccio (Fire and Ice) – romanzo di Diana Palmer del 1983
 Cronache del ghiaccio e del fuoco (A Song of Ice and Fire) – serie di romanzi di George Raymond Richard Martin

Cinema 
 Fire and Ice - Fuoco e ghiaccio (Fire and Ice) – film di animazione del 1983 diretto da Ralph Bakshi
 Fire & Ice - Le cronache del drago (Fire and Ice: The Dragon Chronicles) – film del 2008 diretto da Pitof
 Fire & Ice - La sfida più grande (De feu et de glace) – film del 2008 diretto da Joyce Buñuel

Televisione 
Fire & Ice – film per la televisione statunitense del 2001 diretto da Bryan Goeres
 Fuoco e ghiaccio (Fire and Ice) – episodio della seconda stagione di Beverly Hills 90210
 Fuoco e ghiaccio (Fire and Ice) – episodio della seconda stagione di Crossing Jordan
 Poteri sotto controllo (Fire and Ice) – episodio della seconda stagione di H2O: Just Add Water
 Diamanti rosso sangue (Fire and Ice) – episodio della terza stagione di MacGyver

Musica 
 Fire and Ice – singolo di Pat Benatar del 1981 dall'album Precious Time
 DYS o Fire & Ice – album dei DYS del 1984
 Fire and Ice – traccia dell'album Long Cold Winter dei Cinderella del 1988
 Fire and Ice – singolo degli Axxis del 1989 dall'album Kingdom of the Night
 Fire and Ice – album di Yngwie Malmsteen del 1992
 Fire and Ice – album di Sarah Chang del 2002
 Fire and Ice – singolo dei Within Temptation tratto dall'album The Unforgiving
 Fire & Ice – singolo dei Gotthard tratto dalla raccolta One Team One Spirit - The Very Best del 2004

Sport 
 Fire and Ice – soprannome della coppia di cestisti Rodney Monroe e Chris Corchiani

Altro 
 Fire and Ice – tag team di wrestling formato da Scott Norton e Ice Train
 Fire and Ice – videogioco per Amiga del 1993